Aurela — ныне нефункцианирующая чартерная авиакомпания, базирующаяся в Вильнюсе. Основной базой компании является Вильнюсский аэропорт.

История 
Компания была основана Сергеем Варнавским в 1995 году. Первый чартерный рейс совершил Ту-134А.

2005 год — Поскольку Европейский Союз ужесточил свою позицию в отношении самолетов российского производства, он обновил свой парк за счет самолетов западного производства;

7 января 2011 года компания приостановила действие своей постоянной лицензии на эксплуатацию;

31 мая 2011 года компания была приобретена Servolian Investments, компанией, зарегистрированной на Кипре. 15 июля 2011 года постоянная лицензия на эксплуатацию была продлена.

18 февраля 2013 года деятельность авиакомпании была остановлена.

Флот 

Упразднённые авиакомпании Литвы